Бре́ндан Дже́йкоб Джоэ́л Фер (, род. 29 октября 1977, Нью-Уэстминстер, Британская Колумбия, Канада) — канадский телевизионный и киноактёр. Наиболее известен по ролям Майкла Герина в телесериале «Город пришельцев», Дэна Купера в «C.S.I.: Место преступления Майами» и доктора Дрю Алистера в «Ночной смене». Фер также сыграл Джареда Бута в телесериале «Кости».

Ранняя жизнь и образование 
Фер родился в Нью-Уэстминстере в Британской Колумбии, у матери, которая работала коррекционным менеджером, и отца, который был производителем яхт. Он переехал в Виннипег в Манитобе в 1990 году и был воспитан в меннонитстве. В 1995 году он окончил Коллегиальный Институт Меннонитского Братства ().

Личная жизнь 
Фер живёт в Лос-Анджелесе в Калифорнии со своей женой Дженнифер Роули (), на которой женился в 2006 году. У пары есть три дочери: Джеймс Оливия (, род. 26 марта 2008), Эллисон Джейн (, род. 23 января 2011) и Удина Карда Китти (, род. 18 января 2013).

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Киноактёры Канады